Гвадалупе има више значења:

 Гвадалупе
 Гвадалупе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Гвадалупе (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гвадалупе (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гвадалупе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гвадалупе (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Гвадалупе (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Гвадалупе (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе, Естабло (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе, Лас Флорес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе, 12 де Дисијембре (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе, Нансинајапа (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе (Камарго, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Гвадалупе (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе (Гвадалупе, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе, Гвадалупе де Абахо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе, Ел Чиво и ла Којота (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвадалупе, Гранха (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвадалупе (Идалго, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвадалупе (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе, Гвадалупе Барсенас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе, Фраксион де Сан Кајетано (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе, Сан Антонио де Гвадалупе (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе, Ес-Асијенда Каско де Лекеитио (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе, Асијенда де Гвадалупе (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гвадалупе (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гвадалупе (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гвадалупе (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гвадалупе (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гвадалупе (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гвадалупе (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гвадалупе (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гвадалупе (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалупе (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалупе (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалупе (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалупе (Тултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гвадалупе, Асијенда де Гвадалупе (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвадалупе (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвадалупе, Ранчо де Гвадалупе (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвадалупе, Ел Магејито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гвадалупе (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гвадалупе (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе, Бернабе (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе, Гвадалупе Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе, Гвадалупе Трес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе, Гвадалупе Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе, Палма де лос Монос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Мексико), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Гвадалупе (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе, Ла Асијенда де Гвадалупе (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе, Дон Чема (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе, Лијензо Чаро (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Ла Пе), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе, Барио Гвадалупе (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сан Антонио Акутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сан Мартин Уамелулпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе, Барио Гвадалупе (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Теотонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе (Аватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Алтепекси), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Кваутлансинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Гвадалупе (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Гвадалупе, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе, Ла Канделарија (Окотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе, Ел Аренал (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Сан Габријел Чилак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Сан Грегорио Азомпа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Сан Хуан Атенко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Тланепантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Точимилко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Сочитлан Тодос Сантос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Гвадалупе (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Гвадалупе (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Гвадалупе (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалупе, Ес-Асијенда Гвадалупе (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалупе (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гвадалупе (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе, Бакубаби (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе, Хименез (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе, Корал де Еспинас (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе, Гвадалупе де Урес (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Санта Хуана (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Камарго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Пио Ривера (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Гранха (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Лисенсијадо Хосе Дел Боске (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Хуан Дегољадо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Сан Рикардо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Хаиме Лопез Кабрера (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Ел Ебанал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Лос Арељано (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Пико де Оро (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Гвадалупе (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе, Ла Патрона (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Гвадалупе (Дземул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Гвадалупе, Унидад Агрикола (Алачо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Гвадалупе (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Гвадалупе (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Гвадалупе (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Гвадалупе (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Гвадалупе (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Гвадалупе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гвадалупе, Гранха (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Општина Гвадалупе (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гвадалупе (Гвадалупе, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гвадалупе (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гвадалупе, Ес-Асијенда де Гвадалупе (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику